IJzer(II)chloride (FeCl2), een kleurloos kristal, waarvan ook een tetra-hydraat bestaat
IJzer(III)chloride (FeCl3), zwarte tot donkergrijze kristallen, waarvan ook een hexa-hydraat bestaat